Lempicka ist der Familienname von:

 Mimi Lempicka (* 20. Jahrhundert), französische Kostümbildnerin
 Tamara de Lempicka (1898–1980), polnische Malerin